Židovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Židovice – comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Židovice – comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem